Val Grande (ital. für „großes Tal“) oder Valgrande steht für:

 Nationalpark Val Grande,  Nationalpark im Piemont, Italien
 Val Grande, das Haupttal des Valsesia
 Val Grande (Vezza d'Oglio), ein Tal nördlich von Vezza d'Oglio
 Val Grande (di Lanzo), ein Tal der Valli di Lanzo im Piemont
 Valgrande (Venetien), ein Tal in den Dolomiten